VK ZSKA Moskau steht für mehrere Volleyballmannschaften des ZSKA Moskau:
 VK ZSKA Moskau (Damen)
 VK ZSKA Moskau (Herren)